L'expression jour de neige a plusieurs significations :

 Jour de neige, titre au Québec de la version française de la comédie américaine Snow Day ;
 Jour de neige, chanson interprétée par Elsa en 1988 ;
 Jour de neige, titre d'une pièce de théâtre d'Elsa Valensi, mise en scène par Philippe Lellouche au Palais des Glaces ;
 C'est un jour avec au moins une trace de neige rapportée à une station météorologique ;
 C'est un jour de congé non prévu dû à une tempête de neige.